Ollie Johnson (n. 1942), cestista statunitense
 Ollie Johnson (n. 1949), cestista statunitense